Дальневосточная детская железная дорога — в Хабаровске
 Дальневосточная детская железная дорога — в Южно-Сахалинске